CPSF3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 684 амінокислот, а молекулярна маса — 77 486.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рибонуклеопротеїнів, нуклеаз, ендонуклеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки